Petersplatz heißen:

 Petersplatz (Basel)
 Petersplatz (Vatikanstadt bzw. Rom)
 Senatsplatz (Sankt Petersburg) (frühere Bezeichnung)